Brumlingsen steht für:

 Brumlingsen (Meschede), Stadtteil von Meschede, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Brumlingsen (Arnsberg), Siedlung im Ortsteil Wildshausen der Stadt Arnsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Landschaftsschutzgebiet Brumlingsen, Landschaftsschutzgebiet in der Stadt Meschede, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen